Peter Feist ist der Name folgender Personen:

* Peter Feist (Autor) (* 1960), deutscher Autor
 Peter H. Feist (1928–2015), deutscher Kunsthistoriker